Scherzinger, Schertzinger:
 Mara Scherzinger (född 1989), tysk skådespelerska
 Nicole Scherzinger (född 1978), amerikansk dansare, sångerska och skådespelerska
 Wolfgang Scherzinger (född 1944), österrikisk zoolog, etolog och ekolog

Tyska efternamn